Contea di Harris o Harris County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Harris (Georgia)
 Contea di Harris (Texas)